Flackholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Flackholmen, Raseborg, Nyland, 
 Flackholmen, Borgå, Nyland,

Se även
Flakholmen

Robotskapade Finlandförgreningar